Ernst Anliker ist der Name folgender Personen:

* Ernst Anliker (Politiker, 1892) (1892–1975), Schweizer Politiker (SP)
 Ernst Anliker (Politiker, 1906) (1906–1977), Schweizer Politiker (Jungbauernbewegung)